Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 282 dans le monde.

 Route fédérale 282 en Allemagne
 BR-282 au Brésil
 California State Route 282 en Californie, États-Unis
 Route régionale 282 en Finlande